Коста има више значења:
 Коста (име), мушко име

Насеља:
 Насеље у Мексику:
 Коста (Платон Санчез), насеље у општини Платон Санчез, у савезној држави Веракруз

 Насеља у Италији:
 Коста (Алесандрија), насеље у округу Алесандрија, у региону Пијемонт
 Коста (Анкона), насеље у округу Анкона, у региону Марке
 Коста (Белуно), насеље у округу Белуно, у региону Венето
 Коста (Бергамо), насеље у округу Бергамо, у региону Ломбардија
 Коста (Болцано), насеље у округу Болцано, у региону Трентино-Јужни Тирол
 Коста (Бреша), насеље у округу Бреша, у региону Ломбардија
 Коста (Комо), насеље у округу Комо, у региону Ломбардија
 Коста (Козенца), насеље у округу Козенца, у региону Калабрија
 Коста (Кунео), насеље у округу Кунео, у региону Пијемонт
 Коста (Ђенова), насеље у округу Ђенова, у региону Лигурија
 Коста (Империја), насеље у округу Империја, у региону Лигурија
 Коста (Ла Специја), насеље у округу Ла Специја, у региону Лигурија
 Коста (Мачерата), насеље у округу Мачерата, у региону Марке
 Коста (Падова), насеље у округу Падова, у региону Венето
 Коста (Парма), насеље у округу Парма, у региону Емилија-Ромања
 Коста (Перуђа), насеље у округу Перуђа, у региону Умбрија
 Коста (Пјаченца), насеље у округу Пјаченца, у региону Емилија-Ромања
 Коста (Савона), насеље у округу Савона, у региону Лигурија
 Коста (Торино), насеље у округу Торино, у региону Пијемонт
 Коста (Тренто), насеље у округу Тренто, у региону Трентино-Јужни Тирол
 Коста (Тревизо), насеље у округу Тревизо, у региону Венето
 Коста (Удине), насеље у округу Удине, у региону Фурланија-Јулијска крајина
 Коста (Верчели), насеље у округу Верчели, у региону Пијемонт
 Коста (Виченца), насеље у округу Виченца, у региону Венето